Gasthaus bezeichnet:
 Gasthaus, einen architektonischen Bautyp
 Gaststätte, eine Gastbetriebsstätte
Siehe auch:
 Gasthof